Therrien peut faire référence à:

Patronyme 

Gaston Therrien (né le  dans le quartier Rosemont à Montréal) est un joueur canadien retraité de hockey sur glace et un analyste sportif à la télévision.
Jean-François Therrien est un homme politique québécois qui est le député de Terrebonne.
Michel Therrien (né le  à Montréal dans la province de Québec) est un entraîneur de hockey sur glace.
Yannick Therrien (1967-) est un acteur et un animateur de radio canadien.

Toponymes 

 Chemin du Lac-Therrien, Tourville (Municipalité), MRC L'Islet, région administrative de Chaudière-Appalaches
 Lac Therrien, Tourville (Municipalité), MRC L'Islet, Chaudière-Appalaches
 Lac Therrien, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (Municipalité de paroisse), Bellechasse, Chaudière-Appalaches
 Lac Therrien, Saint-Barthélemy (Municipalité de paroisse), MRC D'Autray, Lanaudière
 Lac Therrien, Lac-Santé (Territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière
 Lac Therrien. Toponyme remplacé par: Lac Lafrenière, Saint-Damien (Municipalité de paroisse), MRC Matawinie, Lanaudière 
 Lac Therrien, Lac-Nilgaut (Territoire non organisé), MRC Pontiac, Outaouais
 Lac Therrien, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord
 Ruisseau Alfred-Therrien, Laurierville (Municipalité), MRC L'Érable, région administrative du Centre-du-Québec
 Ruisseau chez Alphée-Therrien, Saint-Nérée-de-Bellechasse (Municipalité), Bellechasse, Chaudière-Appalaches
 Rue Caroline-Therrien, Sherbrooke (Ville), région administrative de l'Estrie
 Marais de la Ferme Therrien, Dundee (Municipalité de canton), MRC Le Haut-Saint-Laurent, Montérégie
 Ruisseau Hogue-Therrien, Mirabel (Ville), Mirabel, région administrative des Laurentides
 Ruisseau Lauzon-Therrien, Terrebonne (Ville), MRC Les Moulins, région administrative de Lanaudière 
 Boulevard Marcel-Therrien, Terrebonne (Ville), MRC Les Moulins, région administrative de Lanaudière
 Rue Napoléon-Therrien, Nicolet (Ville), Nicolet-Yamaska, Centre-du-Québec
 Boulevard Roland-Therrien, Longueuil (Ville), Longueuil, Montérégie
 Anse chez Therrien, Deschambault-Grondines (Municipalité), MRC Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale
 Avenue Therrien, Mascouche (Ville), MRC Les Moulins, Lanaudière
 Avenue Therrien, Sainte-Anne-des-Plaines (Ville), Blainville, Laurentides
 Barrage Therrien, Tourville (Municipalité), MRC L'Islet, Chaudière-Appalaches
 Branche Therrien, (Cours d'eau agricole), Sainte-Catherine-de-Hatley (Municipalité), MRC Memphrémagog, Estrie
 Branche Therrien, (Cours d'eau agricole, Clermont (Municipalité de canton), MRC Abitibi-Ouest, Abitibi-Témiscamingue
 Chemin Therrien, Senneterre (Municipalité de paroisse), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue
 Chemin Therrien, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (Municipalité de paroisse),  Bellechasse,  Chaudière-Appalaches
 Chemin Therrien, Ripon (Municipalité), Papineau, Outaouais
 Chemin Therrien, Sainte-Agathe-des-Monts (Ville), MRC Les Laurentides, Laurentides
 Cours d'eau Therrien, (Cours d'eau agricole), Chazel (Municipalité), MRC Abitibi-Ouest, Abitibi-Témiscamingue
 Cours d'eau Therrien, (Cours d'eau agricole), Saint-Jacques (Municipalité), Montcalm, Lanaudière
 Cours d'eau Therrien, (Cours d'eau agricole), Saint-Michel-de-Bellechasse (Municipalité), Bellechasse, Chaudière-Appalaches
 Cours d'eau Therrien, (Cours d'eau agricole)¸, Saint-Bruno-de-Kamouraska (Municipalité), Kamouraska, Bas-Saint-Laurent
 Cours d'eau Therrien, (Cours d'eau agricole), Saint-Damase-de-L'Islet (Municipalité), MRC L'Islet, Chaudière-Appalaches
 Cours d'eau Therrien, (Cours d'eau agricole), Adstock (Municipalité), Les Appalaches, Chaudière-Appalaches
 Île Therrien, L'Avenir (Municipalité), Drummond, Centre-du-Québec
 Maison Therrien, (Bien patrimonial), Laval (ville)
 Place Therrien, Victoriaville (Ville), Arthabaska, Centre-du-Québec
 Pointe à Therrien, Deschambault-Grondines (Municipalité), Portneuf, Capitale-Nationale
 Pont Therrien, Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Municipalité de paroisse), MRC Drummond, Centre-du-Québec
 Pont Therrien, Sainte-Anne-du-Lac (Municipalité), Antoine-Labelle, Laurentides
 Pont Therrien, Lantier (Municipalité), MRC Les Laurentides, Laurentides
 Rang Therrien, Saint-Lucien (Municipalité), Drummond, Centre-du-Québec
 Route Therrien, Sainte-Clotilde-de-Horton (Municipalité), Arthabaska, Centre-du-Québec
 Rue Therrien, Sainte-Anne-des-Monts (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 Rue Therrien, Trois-Rivières (Ville), Mauricie
 Rue Therrien, Thetford Mines (Ville), MRC Les Appalaches, Chaudière-Appalaches
 Rue Therrien, Dosquet (Municipalité), MRC Lotbinière, Chaudière-Appalaches
 Rue Therrien. Toponyme remplacé par: rue des Bois, Saint-Apollinaire (Municipalité), Lotbinière, Chaudière-Appalaches
 Rue Therrien, Saint-Philémon (Municipalité de paroisse), Bellechasse, Chaudière-Appalaches
 Rue Therrien, Québec (Ville), Québec, Capitale-Nationale
 Rue Therrien, Saint-Cyrille-de-Wendover (Municipalité), Drummond, Centre-du-Québec
 Rue Therrien, Saint-François-Xavier-de-Brompton (Municipalité de paroisse), MRC Le Val-Saint-François, Estrie
 Rue Therrien, Sherbrooke (Ville), Estrie
 Rue Therrien, Saint-Félix-de-Kingsey (Municipalité), MRC Drummond, Centre-du-Québec
 Rue Therrien, Saint-Gabriel-de-Brandon (Municipalité de paroisse), MRC D'Autray, Lanaudière
 Rue Therrien, Saint-Hyacinthe (Ville), MRC Les Maskoutains, Montérégie
 Therrien, Saint-Jean-sur-Richelieu (Ville), MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie
 Rue Therrien, Saint-Mathieu-de-Belœil (Municipalité), MRC La Vallée-du-Richelieu, Montérégie
 Rue Therrien, Brossard (Ville), Longueuil, Montérégie
 Rue Therrien, Longueuil (Ville) (secteur Saint-Hubert), Montérégie
 Rue Therrien, Repentigny (Ville), L'Assomption, Lanaudière
 Rue Therrien, Saint-Clet (Municipalité), Vaudreuil-Soulanges, Montérégie
 Rue Therrien, Saint-Lazare (Ville), Vaudreuil-Soulanges, Montérégie
 Rue Therrien, Saint-Eustache (Ville), Deux-Montagnes, Laurentides
 Rue Therrien, Mont-Tremblant (Ville), MRC Les Laurentides, Laurentides
 Rue Therrien, Rivière-Rouge (Ville), MRC Antoine-Labelle, Laurentides
 Rue Therrien, Mirabel (Ville), Laurentides
 Rue Therrien, Prévost (Ville), MRC La Rivière-du-Nord, Laurentides
 Rue Therrien, Sainte-Sophie (Municipalité), MRC La Rivière-du-Nord, Laurentides
 Rue Therrien. Toponyme remplacé par : Terrasse Therrien, Saint-Jérôme (Ville), La Rivière-du-Nord, Laurentides
 Rue Therrien, Lorrainville (Municipalité), Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue
 Rue Therrien, Saint-Bruno-de-Guigues (Municipalité), Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue
 Rue Therrien, Ville-Marie (Ville), Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue
 Rue Therrien, Tadoussac (Municipalité de village), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord
 Rue Therrien, Baie-Trinité (Municipalité de village), Manicouagan, Côte-Nord
 Rue Therrien, Saguenay (Ville), (secteur Chicoutimi), Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Ruisseau Therrien, La Corne (Municipalité), Abitibi, Abitibi-Témiscamingue
 Ruisseau Therrien, Saint-Damien (Municipalité de paroisse), Matawinie, Lanaudière
 Ruisseau Therrien, Sherbrooke (Ville), Estrie
 Ruisseau Therrien, Sainte-Brigitte-des-Saults (Municipalité de paroisse), Drummond, Centre-du-Québec
 Terrasse Therrien, Longueuil (Ville), Longueuil, Montérégie
 Terrasse Therrien, Saint-Jérôme (Ville), La Rivière-du-Nord, Laurentides
 Branche Therrien-Goudreau, Sainte-Catherine-de-Hatley (Municipalité), Memphrémagog, Estrie
 Embranchement Therrien-Vincent, (Cours d'eau agricole), Dunham (Ville), Brome-Missisquoi, Montérégie

Autres 
 Therrien est un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada rendu en 2001 sur l'indépendance judiciaire ;
 Les Pétroles Therrien (ou Pétro-T) est un groupe pétrolier québécois fondé à Drummondville en 1964.

Patronyme québécois
Patronyme canadien